Hr.Ms. Willem van der Zaan kan verwijzen naar verschillende Nederlandse marineschepen die zijn vernoemd naar de zeventiende-eeuwse schout-bij-nacht Willem van der Zaan.

 Hr.Ms. Willem van der Zaan (1939), een Nederlandse mijnenlegger van de Willem van der Zaanklasse
 Hr.Ms. Willem van der Zaan (1991), een Nederlands fregat van de Karel Doormanklasse.